Кеті Джордан і Енн Сміт були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Джо Дьюрі і Енн Кійомура з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (півфінал)
 Розмарі Касалс /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Кетлін Горват /  Івонн Вермак (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Boston Doubles Draw 

Virginia Slims of Boston
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983
Virginia